Vollard-Bockelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred von Vollard-Bockelberg (1874–1945), deutscher General der Artillerie
 Egon von Vollard-Bockelberg (1849–1937), preußischer Generalleutnant
 Wilhelm von Vollard-Bockelberg (1854–1925), preußischer Generalleutnant